Vavá — futebolista brasileiro, bicampeão mundial nas copas de 1958 e 1962
Vavá (cantor) — cantor brasileiro de samba e pagode românticos
Vanderley Mathias — personagem conhecido como "Vavá", interpretado por Luis Gustavo na série de TV Sai de Baixo

Desambiguações de antropônimos